World Wide Web Conference — ежегодная международная научная конференция, определяющая основные направления развития Всемирной паутины. Конференция является глобальной площадкой для обсуждения вопросов стандартизации интернет-технологий и влияния данных технологий на общество и мировую культуру. Среди участников конференции разработчики, исследователи, пользователи, предприниматели и другие ключевые фигуры интернет-сообщества. Одним из партнёров конференции выступает Консорциум Всемирной паутины.

Список конференций
В декабре 1993 года, Роберт Кайо анонсировал первую международную конференцию, посвящённую Всемирной паутине и в мае 1994 года в Европейском Центре Ядерных Исследований собрались 380 первопроходцев Интернет. Это событие стало значительной вехой в развитии сети. На конференции был сформирован Международный руководящий комитет конференций всемирной паутины, который с тех пор организует проведение ежегодных форумов.

Примечания

Ссылки 
 Список прошедших и предстоящих конферений

Всемирная паутина
Консорциум Всемирной паутины
Научные конференции